Аваре — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Аваре — категорія естетики в середньовічній японській літературі.